NHL 2011/2012 byla 94. sezónou severoamerické ligy NHL a byla zahájena v Evropě – 7. a 8. října 2011 v Helsinkách, Stockholmu a Berlíně. Vítězem Stanley Cupu se stal poprvé ve své historii tým Los Angeles Kings. Je to dosud (2016) jediný případ ve všech severoamerických profesionálních ligách, že trofej získal tým, který se do vyřazovací části dostal z posledního postupového místa.

Základní část 

 Legenda:'' V závorkách za týmy je uvedeno pořadí v konferenci (první tři místa v konferenci automaticky zaujímají vítězové divizí), Z - počet utkání, V - vítězství (v základní hrací době, v prodloužení nebo na sam. nájezdy) = 2 body, P - porážky v základní hrací době = 0 bodů, PP - porážky v prodloužení nebo na samostatné nájezdy = 1 bod, VG - vstřelené góly, IG - inkasované góly, B - body

Play off

Pavouk

Východní konference

Čtvrtfinále 
 New York Rangers - Ottawa Senators 4:3 na zápasy (4:2, 2:3 PP, 1:0, 2:3 PP, 0:2, 3:2, 2:1)
 Boston Bruins - Washington Capitals 3:4 na zápasy (1:0 PP, 1:2 PP2, 4:3, 1:2, 3:4, 4:3 PP, 1:2 PP)
 Florida Panthers - New Jersey Devils 3:4 na zápasy (2:3, 4:2, 4:3, 0:4, 3:0, 2:3 PP, 2:3 PP2)
 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2:4 na zápasy (3:4 PP, 5:8, 4:8, 10:3, 3:2, 1:5)

Semifinále 
 New York Rangers - Washington Capitals 4:3 na zápasy (3:1, 2:3, 2:1 PP3, 2:3, 3:2 PP, 1:2, 2:1)
 Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 1:4 na zápasy (4:3 PP, 1:4, 3:4 PP, 2:4, 1:3)

Finále 
 New York Rangers - New Jersey Devils 2:4 na zápasy (3:0, 2:3, 3:0, 1:4, 3:5, 2:3 PP)

Západní konference

Čtvrtfinále 
 Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 1:4 na zápasy (2:4, 2:4, 0:1, 3:1, 1:2 PP)
 St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:1 na zápasy (2:3 PP2, 3:0, 4:3, 2:1, 3:1)
 Phoenix Coyotes - Chicago Blackhawks 4:2 na zápasy (3:2 PP, 3:4 PP, 3:2 PP, 3:2 PP, 1:2 PP, 4:0)
 Nashville Predators - Detroit Red Wings 4:1 na zápasy (3:2, 2:3, 3:2, 3:1, 2:1)

Semifinále 
 St. Louis Blues - Los Angeles Kings 0:4 na zápasy (1:3, 2:5, 2:4, 1:3)
 Phoenix Coyotes - Nashville Predators 4:1 na zápasy (4:3 PP, 5:3, 0:2, 1:0, 2:1)

Finále 
 Phoenix Coyotes - Los Angeles Kings 1:4 na zápasy (2:4, 0:4, 1:2, 2:0, 3:4 PP)

Finále Stanley Cupu 
 New Jersey Devils - Los Angeles Kings 2:4 na zápasy (1:2 PP, 1:2 PP, 0:4, 3:1, 2:1, 1:6)

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012